Эрнст За́гебиль (; ,  — , ) — немецкий архитектор, добившийся известности во времена нацистской Германии.

Биография 
Сын придворного скульптора Брауншвейга Вильгельма Загебиля, Эрнст после школы поступил учиться на архитектора в Высшую техническую школу Брауншвейга, но вынужден был прервать обучение в связи с начавшейся войной. Участник Первой мировой войны, прошёл плен. Загебиль закончил обучение в 1922 году. В 1924 году он поступил на работу в архитектурное бюро Якоба Кёрфера в Кёльне. В 1926 году получил степень доктора. В 1929 году получил должность руководителя проектов и управляющего в берлинском бюро архитектора Эриха Мендельзона. В 1932 году перешёл на работу начальником строительного участка в связи со сложным экономическим положением.

После прихода к власти национал-социалистов Загебиль вступил в НСДАП и стал членом СА.

Ещё в 1933 году был принят на работу в Немецкую школу транспортной авиации (), служившую прикрытием для создания люфтваффе. С 1934 года Загебиль работал в ней начальником сектора особых задач по проектированию и строительству казарм.

В 1934-35 годах по проекту Загебиля в Берлине на улице Вильгельмштрассе появилось первое крупное сооружение национал-социалистического режима. Затем Загебилю было поручено строительство здания аэропорта Темпельхоф, в то время самого крупного здания в мире.

Архитектурный стиль Загебиля, который в сравнении с классическими чертами стиля Альберта Шпеера представляется жёстким и прямолинейным, не в последнюю очередь благодаря связям архитектора с люфтваффе получил название «модерн люфтваффе». С 1938 года Загебиль непосредственно подчинялся Герману Герингу и считался одним из самых именитых архитекторов Третьего рейха. В том же году Эрнст Загебиль получил степень профессора Высшей технической школы Берлина.

С началом войны против Советского Союза строительство всех объектов по проектам Загебиля было заморожено, среди них и новое здание аэропорта Темпельхоф, которое было достроено лишь после войны после окончания функционирования берлинского воздушного моста и использовалось для пассажирских перевозок. Строительные работы в большом терминале были завершены лишь в 1962 году.

Список сооружений и проектов 

 дом Колумбус, Берлин 1930—1932, руководитель проекта у Эриха Мендельзона
 здание имперского министерства авиации, Берлин 1935—1936
 аэропорт Темпельхоф, Берлин 1935—1941
 аэропорт Штутгарта, 1936—1939
 аэропорт Мюнхен-Рим, 1936—1939
 авиабаза Фюрстенфельдбрук
 авиазаводы Бюккера в Рангсдорфе
 здания лётных школы в Дрездене и Потсдамском заповеднике
 жилой комплекс домов для элиты Люфтваффе «ЛюфтКрайсКоммандос-Кёнигсберг», Кёнигсберг (Калининград), 1937-1938, в настоящее время сохранился только один особняк - дом генерал-интенданта Высшей школы авиации Люфтваффе Домернихта, г. Калининград, ул. Молодёжная, д. 2-4.
 здание войскового училища связи ВВС в Галле 1936
 здание банка «Merck Finck & Co», Мюнхен, Максимилианплац 1957—1958 (единственный проект после 1945)

Примечания

Литература 
 Elke Dittrich: Ernst Sagebiel — Leben und Werk (1892—1970). Lukas Verlag Berlin 2005, ISBN 3-936872-39-2
 Elke Dittrich: Der Flughafen Tempelhof. In Entwurfszeichnungen und Modellen 1935—1944. Lukas Verlag Berlin 2005, ISBN 393687252X
 Laurenz Demps und Carl-Ludwig Paeschke: Flughafen Tempelhof. Ullstein Verlag, 1998, ISBN 3550069731
 Hans J. Reichhardt, Wolfgang Schäche: Von Berlin nach Germania. Transit Buchverlag, Berlin 2005 (gebundene Ausgabe), ISBN 388747127X
 Wolfgang Schäche: Architektur und Städtebau in Berlin zwischen 1933 und 1945. Gebr. Mann, Berlin 2002, ISBN 3786111782
 André Hoffmann: Der nationalsozialistische ‚Weltflughafen‘ Berlin-Tempelhof — seine Entstehung und Bedeutung. Magisterarbeit, Philipps-Universität Marburg 2002
 Jost Schäfer: Das ehem. Luftkreiskommando IV in Münster von Ernst Sagebiel, in: Zeitschrift Westfalen, 76. Bd. Münster 1999, S. 380—401. ISSN 0043-4337

Ссылки 

 http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/SagebielErnst/ 

Архитекторы нацистской Германии
Члены НСДАП
Военнопленные Первой мировой войны (Германия)
Архитекторы Берлина
Архитекторы Мюнхена